Brecon je lahko:
 Brecon - naselje v Walesu
 škofija Swansea in Brecon
 HMS Brecon - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice